Rief ist der Familienname folgender Personen:

 David Rieff (* 1952), amerikanischer Publizist
 Karl Theodor von Rieff (1816–1908), preußischer Generalleutnant
 Philip Rieff, amerikanischer Soziologe und Kulturkritiker